Gyllene cirkeln kan syfta på:

 Gyllene cirkeln (bokserie) – en bokserie utgiven av B. Wahlströms förlag
 Gyllene Cirkeln (jazzklubb) – en restaurang ägd av KF belägen i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm, en jazzklubb 1962–1967
 Gyllene cirkeln (turistrutt) – en turistrutt på sydvästra Island